Rovina ima više značenja:
 Rovina, Parma
 Rovina, Torino